Aase Olesen (1934-2013), femme politique danoise ;
 Allan Olesen (né en 1974), footballer danois ;
 Annelise Damm-Olesen (née en 1942), athlète danoise spécialiste du 800 mètres ;
 Annette K. Olesen (née en 1955), réalisatrice danoise ;
 Jacob Olesen (né en 1981), footballer danois ;
 Kjeld Olesen (né en 1932), homme politique danois ;
 Kristian Frost Olesen (né en 1989), joueur professionnel de squash britannique représentant le Danemark ;
 Muriel Olesen (née en 1948), artiste suisse ;
 Ole Birk Olesen (né en 1972), homme politique danois ;
 Søren Olesen (1891-1973), homme politique danois ;
 Thorbjørn Olesen (né en 1989), golfeur danois.

Homonymie de patronyme danois